Maschkino () ist ein Dorf (selo) in der Oblast Kursk in Russland. Es gehört zum Rajon Konyschowka und ist Sitz der Landgemeinde (selskoje posselenije) Maschkinski selsowjet.

Geographie 
Der Ort liegt gut 66 km Luftlinie nordwestlich des Oblastverwaltungszentrums Kursk im südwestlichen Teil der Mittelrussischen Platte, 12,5 km nördlich des Rajonverwaltungszentrums Konyschowka, 63,5 km von der Grenze zwischen Russland und der Ukraine, am kleinen Fluss Belitschka (linker Nebenfluss der Swapa).

Klima 
Das Klima im Ort ist wie im Rest des Rajons kalt und gemäßigt. Es gibt während des Jahres eine erhebliche Niederschlagsmenge. Dfb lautet die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Verkehr 
Maschkino liegt 57 km von der Fernstraße föderaler Bedeutung M3 „Ukraina“ (Moskau – Kaluga – Brjansk – Grenze zur Ukraine), 38 km von der Straße M2 „Krim“ (Moskau – A142/Trosna – Grenze zur Ukraine), 30 km von der Straße A 142 (Trosna – M3 Ukraina), 13 km von der Straße regionaler Bedeutung 38K-038 (Fatesch – Dmitrijew), 3 km von der Straße 38K-005 (Konyschowka – Schigajewo – 38K-038), an den Straßen interkommunaler Bedeutung: 38N-140 (38K-005 – Marmyschi – Maschkino), 38N-141 (38K-005 – Werchoprudka), 38N-466 (Maschkino – Bogdanowka), 38N-467 (Maschkino – Bahnhof Sokowninka in der Nähe der gleichnamigen Siedlung – Naumowka) und 38N-468 (Maschkino – Forsow), 3,5 km vom nächsten Bahnhof Sokowninka (Eisenbahnstrecke Nawlja – Lgow-Kijewskij) entfernt.

Der Ort liegt 168 km vom internationalen Flughafen von Belgorod entfernt.

Einzelnachweise 

Maschkino